Sistrum (muziekinstrument)
Sistrum (nome), een Oud-Egyptische provincie
Sistrum (folkgroep),